Густав «Ёста» Ульсон (; 10 мая 1883, Линчёпинг — 23 января 1966, Стокгольм) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Ульсрн участвовал только в командном первенстве, в котором его сборная заняла первое место.

Примечания

Ссылки 
 Ёста Олсен на sports-reference.com 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Гимнасты Швеции
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1908 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике